Азизбековский район — название Хазарского района города Баку в 1960—2010 годах
 Азизбековский район — район Армянской ССР и Армении в 1931—1995 годах